Кюнерт () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кюнерт, Флоэ (род. 1984) — немецкая прыгунья с шестом, участница летних Олимпийских игр 2004 года.
 Кюнерт, Эрнст Густав (1885—1961) — эстонский архитектор.